Stigbøjle kan betyde flere ting:
 Stigbøjle – rideudstyr
 Stigbøjle (knogle) – en knogle i mellemøret

it:Staffa